

Geografia 
Colombia 
Granada – comune del dipartimento di Antioquia
Granada – comune del dipartimento di Cundinamarca;
Granada – comune della Colombia del dipartimento di Meta

Messico 
Granada – località del municipio di Maxcanú, nello Yucatán

Nicaragua
Granada – capoluogo del dipartimento omonimo

Perù 
Granada – città del distretto di Granada nella provincia di Chachapoyas.

Spagna
Granada – città dell'Andalusia, capoluogo della provincia omonima
La Granada – comune della Catalogna, nella provincia di Barcellona

Stati Uniti d'America
Granada – town della contea di Prowers, Colorado
Granada – città della contea di Martin, Minnesota
El Granada – census-designated place della contea di San Mateo, California

Persone 
 Fray Luis de Granada – teologo e presbitero spagnolo
 Isabel Granada – attrice e cantante filippina

Storia 
 Granada – antico regno moresco in Spagna
 Nuova Granada – antica colonia spagnola del Sud America

Sport 
 Granada CF – squadra di calcio spagnola di Granada
 CB Granada – squadra di pallacanestro spagnola di Granada

Altro 
 1159 Granada – asteroide
 Ford Granada – modello di automobile prodotto dalla Ford
 Granada – composizione musicale di Isaac Albéniz del 1900
 Granada – famosa canzone composta da Agustín Lara
 Granada – videogioco per Sega Genesis